Le nom de Fretter-Pico est porté par plusieurs personnalités :
 Maximilian Fretter-Pico, général allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Otto Fretter-Pico, général allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.